Herbison ist der Familienname folgender Personen:

 Jason Herbison (* 1972), australischer Schriftsteller 
 Judith Herbison (* 1971), irische Cricketspielerin 
 Nancy Herbsion, eigentlicher Name von Nancy Argenta (* 1957), kanadische Opernsängerin (Sopran)
 Peggy Herbison (1907–1996), britische Politikerin und Unterhausabgeordnete